

Коропець — селище міського типу, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Коропець — село, Львівська область, Золочівський район
Річки:
 Коропець — річка в Тернопільській області, притока Дністра
 Коропець — річка в Чернігівській області, притока Десни
 Керепець — річка в Закарпатській області, притока Латориці

Коропець — колишня сільська гміна у Бучацькому повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої